Carl Cederström kan syfta på bland andra:

Carl Cederström (landshövding i Kopparbergs län) (1706–1793), ämbetsman
Carl Cederström (general) (1774–1842), generalmajor
Carl Cederström (läkare) (1830–1900), läkare och kommunalpolitiker
Carl Cederström i Fredrikslund (1841–1925), godsägare och riksdagsman
Carl Cederström (flygpionjär) (1867–1918), "flygarbaronen"
Carl Cederström (arkitekt och byggmästare) (1851–1913), byggmästare och arkitekt i Stockholm.